Friesea är ett släkte av urinsekter. Friesea ingår i familjen Neanuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Friesea